Haraucourt kan syfta på:
 Haraucourt, Ardennes
 Haraucourt, Meurthe-et-Moselle